Les trophées UNFP du football 2015 récompensent les acteurs du football professionnel français pour la saison 2014-2015. 

Entre le 4 et le , l'UNFP annonce l'ensemble des nommés pour cette , et le , les lauréats sont connus lors d'une cérémonie diffusée sur beIN Sports.

À l'exception du prix du but de l'année où c'est le public qui choisit, les lauréats sont désignés par des personnalités du football français (joueurs, entraîneurs, présidents de club...), à la suite d'un vote.

Résultats

Joueurs et entraîneurs

But de l'année

Équipes type

Ligue 1

Ligue 2

Autres prix

Remise des trophées

Diffusion

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Trophées UNFP du football
 Trophées UNFP du football 2014
 Trophée du joueur du mois UNFP
 Championnat de France de football 2014-2015 
 Championnat de France de football de Ligue 2 2014-2015 
 Championnat de France de football féminin 2014-2015

Liens externes 
 

Palmarès de football en France
Championnat de France de football 2014-2015
Émission de télévision sportive en France
Football en France en 2015
Sport en France en mai 2015